Терпіу () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Думітра.
 Терпіу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Жикішу-де-Жос.